Olimar steht für: 

 Río Olimar, einen Fluss in Uruguay
 Olimar Reisen, Reisemittler mit Sitz in Köln 
 Captain Olimar, eine Figur der Videospielreihe Pikmin